Hypsophthalmus är ett släkte av loppor. Hypsophthalmus ingår i familjen Chimaeropsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Hypsophthalmus